Paramount kan henvise til flere artikler.

Paramount (spillested) er et spillested i Roskilde.
Paramount Pictures er et større amerikansk filmselskab.
Paramount Records, et pladeselskab